"What About Now" (canção de Daughtry) — também cantada por Westlife
What About Now (álbum) — da banda Bon Jovi
"What About Now" (álbum)

Desambiguações de música